Francisco de Chaves es el nombre de varios conquistadores españoles de México y Perú, entre los que destacan los siguientes:

 Francisco de Chaves, apodado “el pizarrista”, actuó en el Perú a las órdenes de Francisco Pizarro, de quien fue Teniente de Gobernador. Murió a manos de los almagristas, durante el asalto al Palacio de Gobierno de Lima, en el que también pereció Pizarro (1541).
 Francisco de Chaves, apodado el “almagrista”; actuó en el Perú como lugarteniente de Diego de Almagro el Viejo y de Diego de Almagro el Mozo. Murió ejecutado en 1542 por sus propios partidarios.
 Francisco de Chaves, actuó en el Perú y se instaló en Arequipa, como poseedor de varios repartimientos de indios. Falleció hacia 1568-1570.
 '''Francisco de Chaves de Sotomayor, rector de la Universidad de Salamanca en 1535.